38-й Кубок Америки был сыгран по формуле предыдущего розыгрыша, кроме сборных команд КОНМЕБОЛ на него были приглашены две команды гостей —  и , чтобы довести число участников до 12. 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команд, в однокруговом турнире определяли 8-х участников плей-офф (3 победителя групп, 3 команды, занявшие вторые места, и 2 лучших команды, занявших третьи места), которые попадали в четвертьфиналы. По ротационному принципу хозяйкой чемпионата стала Боливия.

Стадионы

Составы команд

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших 

 и  вышли в четвертьфинал.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Луис Эрнандес

5 мячей
  Роналдо

3 мяча
  Марсело Гальярдо
  Эрвин Санчес
  Леонардо
  Ромарио

Статистика

Ссылки 
Кубок Америки 1997 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
1997 год в футболе
Июнь 1997 года
1990-е годы в Боливии
Международные соревнования по футболу в Боливии